Гошко — українське прізвище. 

Відомі люди

 Гошко Володимир Миколайович (1919—1940) — повітовий провідник ОУН Брідщини.
 Гошко Микола (1890—1941) — сотник УГА, військовий комендант міст Стрий та Станиславів часів ЗУНР.
 Гошко Микола Васильович (1941—2003) — український прозаїк, новинар, краєзнавець.
 Гошко Юрій Григорович (1917—2004) — український науковець-етнограф.

Українські прізвища